Givry puede referirse a: 

 Givry, comuna de Henao (Bélgica).
 Givry, comuna de Ardenas (Francia).
 Givry, comuna de Saona y Loira (Francia).
 Givry, comuna de Yonne (Francia).